Lázi (Magyarország), település Magyarországon
Lázi (Ukrajna), település Kárpátalján, Ukrajnában
Irhóc-Lázi, település Kárpátalján, Ukrajnában
Terbeléd-Lázipuszta, Szlovákia